Mathias Johansson (né le  à Oskarshamn en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé à l'IK Oskarshamn, il commence sa carrière en senior dans l'Elitserien avec le Färjestads BK en 1991. Il est choisi au troisième tour, en cinquante-quatrième position au total par les Flames de Calgary lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1992. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Flames face aux Flyers de Philadelphie. Il est échangé avec Micki DuPont aux Penguins de Pittsburgh en retour de Shean Donovan le . Il remporte le Trophée Le Mat avec Färjestads en 1997, 1998, 2002 et 2006. Il ajoute à son palmarès la Coupe d'Italie 2010 avec l'AS Renon. Il met un terme à sa carrière de joueur cette année-là.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1990-1991|| Färjestads BK || Elitserien|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| rowspan=2| 1991-1992|| Färjestads BK || Elitserien || 16|| 0|| 0|| 0|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Grums IK|| Division 1 || 25|| 8|| 6|| 14|| 12|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| Färjestads BK || Elitserien|| 12|| 2|| 3|| 5|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1993-1994|| Färjestads BK || Elitserien|| 16|| 2|| 1|| 3|| 4|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| Färjestads BK || Elitserien|| 40|| 7|| 8|| 15|| 30|| 4|| 4|| 3|| 7|| 2
|-
| 1995-1996|| Färjestads BK || Elitserien|| 40|| 8|| 21|| 29|| 10|| 8|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 1996-1997|| Färjestads BK || Elitserien|| 48|| 12|| 15|| 27|| 14|| 14|| 4|| 4|| 8|| 12
|-
| 1996-1997|| Färjestads BK || LEH || 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Färjestads BK || Elitserien|| 46|| 8|| 21|| 29|| 36|| 12|| 2|| 1|| 3|| 10
|-
| 1997-1998|| Färjestads BK || LEH || 8|| 3|| 4|| 7|| 2|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Färjestads BK || Elitserien|| 50|| 9|| 15|| 24|| 14|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 1998-1999|| Färjestads BK || LEH || 5|| 1|| 3|| 4|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1999-2000|| Färjestads BK || Elitserien|| 49|| 20|| 19|| 39|| 40|| 7|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2000-2001|| Färjestads BK || Elitserien|| 49|| 15|| 20|| 35|| 42|| 16|| 4|| 9|| 13|| 18
|-
| 2001-2002|| Färjestads BK || Elitserien|| 50|| 4|| 11|| 15|| 22|| 10|| 6|| 1|| 7|| 8
|-
| rowspan=2|2002-2003|| Flames de Calgary|| LNH|| 46|| 4|| 5|| 9|| 12|| || || || || 
|-
| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 12|| 1|| 5|| 6|| 4|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Färjestads BK || Elitserien|| 50|| 6|| 14|| 20|| 24|| 17|| 2|| 4|| 6|| 12
|-
| 2004-2005|| Färjestads BK || Elitserien|| 47|| 9|| 11|| 20|| 40|| 15|| 3|| 4|| 7|| 31
|-
| 2005-2006|| Färjestads BK || Elitserien|| 47|| 16|| 16|| 32|| 30|| 14|| 5|| 9|| 14|| 10
|-
| 2006-2007|| Färjestads BK || Elitserien|| 54|| 5|| 17|| 22|| 60|| 9|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
| 2007-2008|| Färjestads BK || Elitserien|| 46|| 6|| 4|| 10|| 54|| 12|| 1|| 0|| 1|| 12
|-
| rowspan=2|2008-2009|| Malmö Redhawks || Allsvenskan || 36|| 6|| 18|| 24|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Leksands IF || Allsvenskan || 6|| 2|| 0|| 2|| 4|| 10|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
| 2009-2010|| Skåre BK || Division 1 || 11|| 5|| 6|| 11|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || AS Renon || Serie A || 27|| 12|| 11|| 23|| 18|| 15|| 2|| 14|| 16|| 8

| 58|| 5|| 10|| 15|| 16|| || || || ||

Au niveau international 

| 1991 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 6|| 2|| || || || || align="left"| Quatrième place
|-
| 1992 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 6|| 3|| 2|| 5|| 10|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1994 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 2|| 2|| 4|| 0|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2001 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 1|| 1|| 2|| 14|| +2|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2002 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 1|| 0|| 1|| 0|| -2||align="left"| Cinquième place
|-
| 2002 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 3|| 3|| 4|| +2|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2003 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2006 || align="left"| Championnat du monde || 4|| 0|| 0|| 0|| 4|| -1|| align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en février 1974
Naissance à Oskarshamn
Joueur international suédois de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du Leksands IF
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur de l'AS Renon
Attaquant de hockey sur glace